Кури́лов — русская фамилия, образованная от одной из форм имени Кирилл. Известные носители:

 Курилов, Адольф Степанович (род. 1937) — народный художник РФ (2003).
 Курилов, Алексей Николаевич (род. 1988) — украинский футболист.
 Курилов, Василий Иванович (1947—2019) — советский футболист; футбольный тренер.
 Курилов, Венедикт Викторович (1867—1921) — русский химик.
 
 Курилов, Гаврил Николаевич (род. 1938) — российский лингвист и поэт, создатель юкагирской письменности.
 Курилов, Григорий Матвеевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда. 
 Курилов, Иван Васильевич (1910—1992) — артист балета, балетмейстер. Заслуженный артист РСФСР.
 
 Курилов, Олег Геннадьевич (род. 1967) — глава Норильска.
 Курилов, Семён Николаевич (1935—1980) — юкагирский писатель и художник.
 Курилов, Сергей Иванович (1914—1987) — советский актёр, Заслуженный артист РСФСР.
 Курилов, Станислав Васильевич (1936—1998) — советский океанограф, писатель, йог. Сбежал из СССР вплавь с борта туристического лайнера.

См. также 
 Курило
 Курилович

Примечания